Юго-восток штата Пара () — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Пара. Население составляет 1 647 514 человек на 2010 год. Занимает площадь 297 367,667 км². Плотность населения — 5,54 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 8 873 401.641,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6755,98 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,694 (данные: Программа развития ООН).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Консейсан-ду-Арагуайа
 Мараба
 Парагоминас
 Парауапебас
 Реденсан
 Сан-Фелис-ду-Шингу
 Тукуруи

Пара
Мезорегионы Бразилии